1983 steht für:
 1983, Jahr im 20. Jahrhundert
 1983 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1983 (Album), Musikalbum der Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger
 1983 (Fernsehserie), Fernsehserie aus dem Jahr 2018